Bill Purcell ist der Name folgender Personen:

* Bill Purcell (Footballspieler) (1905–1986), australischer Australian-Football-Spieler
 Bill Purcell (Badminton) (William Purcell; * um 1935), kanadischer Badmintonspieler
 Bill Purcell (Eishockeytrainer), US-amerikanischer Eishockeytrainer 
 Bill Purcell (Politiker) (* 1953), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von Nashville

Siehe auch:
 William Purcell